Der Kanton Lavaur Cocagne ist ein französischer Kanton im Arrondissement Castres im Département Tarn in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Lavaur.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 23 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Lavaur Cocagne